La Passerelle du Village olympique est un pont reliant les communes de Saint-Denis et L'Île-Saint-Denis.

Situation et accès 
La passerelle est un pont posé entre les deux parties du Village olympique de Saint-Denis pour relier au-dessous d'un bras de la Seine la partie de L'Île-Saint-Denis et l'autre à Saint-Denis. Elle surplombe respectivement le quai Le Châtelier (RD1 bis) et le quai de Saint-Ouen (RD1).

Historique 

Assemblées au port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), les  de la passerelle de métal de  sont transportées par une barge entre le 25 et le  pour rejoindre leur emplacement définitif et relier les deux parties du village olympique. La passerelle est pérenne afin de relier les deux communes par une voie bus-vélos et un trottoir piétons. Côté Saint-Denis, il desservira tant le village olympique en surplomb des quais que les quais réaménagés pour assurer un espace aux piétons. Une fois habillé, la passerelle doit être livrée à la Solideo début 2024, puis sera utilisé en phase héritage par les habitants des communes qu'il reliera.

L'architecte Thomas Lavigne a également conçu le pont Jacques-Chaban-Delmas de Bordeaux. L'architecte urbaniste Cécilia Amor a conçu son aménagement qui doit être fortement végétalisé.

Le budget de cette passerelle réalisé sous la maîtrise d'œuvre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis se monte à  d'euros, entièrement financé par la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo).

Cette passerelle est l'un des franchissements construits à l'occasion des Jeux olympiques d'été de 2024 avec le pont reliant le centre aquatique olympique et le Stade de France, les deux passerelles traversant le canal Saint-Denis ainsi qu'une passerelle au Bourget par-dessus l'autoroute A1.

Notes, sources et références

Liens internes 
 Village olympique de Saint-Denis
 Cité du cinéma
 Liste de ponts de la Seine-Saint-Denis

Village
Village olympique
Voie à L'Île-Saint-Denis
Voie à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Passerelle cyclable en France
Village olympique de Saint-Denis